Parambahan (Lima Kaum), een plaats in Indonesië
Parambahan (Lamposi Tigo Nagari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing